Блекур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Блекур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор